Дефе́кт:

 Дефект — производственный брак.
 Дефект — в геометрии: разность между величиной () и суммой углов геометрической фигуры или полным углом в точке.

 Дефекты материалов:
 Дефекты обработки древесины

 В анатомии человека:
 Дефект 25-гидроксилазы — редкое заболевание с возможно аутосомно-рециссивным механизмом наследования.
 Клиновидный дефект — поражение, возникающее на твёрдых тканях зубов, является некариозным заболеванием.
 Дефект межпредсердной перегородки
 Дефект межжелудочковой перегородки
 Дефект речи

 В физике:
 Квантовый дефект
 Дефект массы — характеризует устойчивость ядра.
 Дефекты кристалла:
 Дефект по Френкелю, Дефект по Шоттки, Дефект Стоуна — Уэйлса;
 вакансия, межузельный атом.

Прочее:
 Социальный дефект — снижение функционирования человека в основных областях человеческой деятельности: работа, друзья, семья, воспитание детей, отношения с родителями.

См. также 
 Дефектоскоп
 Дефектология
 Дефектура
 Дефектар
 Дефектологический факультет МПГУ
 Дефектная матрица
 Дефектный глагол